Osoby o tym nazwisku:
 Anđelija Stojanović – serbska szachistka, arcymistrzyni
 Milan Stojanović – jugosłowiański piłkarz
 Mirko Stojanović – jugosłowiański piłkarz
 Nina Stojanović – serbska tenisistka
 Petar Stojanović – serbski kompozytor i skrzypek
 Petar Stojanović – słoweński piłkarz
 Stevan Stojanović – serbski piłkarz